A un passo da te – album dei Crifiu del 2015
 A un passo da te – singolo di Mina e Adriano Celentano del 2017
 A un passo da te – singolo di Raige del 2018